L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Brisbane se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková s'impose en finale du simple, Nicole Melichar et Květa Peschke celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Italienne Camila Giorgi. Elle est remplacée par Ajla Tomljanovic.

Lauréates 
En simple, la Tchèque Karolína Plíšková remporte son  en battant l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (4-6, 7-5, 6-2). Il s'agit de son  à Brisbane (édition 2017).

En double, l'Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Květa Peschke remportent la finale face à la paire taïwanaise Chan-Chan (6-1, 6-1). Il s'agit de leur  et  titre respectif en double et leur  titre ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2019
Brisbane
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019